Europejski Bank Centralny
 European Brewery Convention
 EBC (barwa piwa)